Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 se dispute du 7 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Bueno et Billie Jean Moffitt.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Beckenham

Navigation 

dames 1965
Beckenham